Пара Се Шувэй / Пэн Шуай — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — Чжань Юнжань и Чжуан Цзяжун — не защищали свой титул.

Посев 
Четверо первых сеянных дуэтов начинают турнир со второго раунда.

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Четвертьфинал)
  Квета Пешке /  Лиза Реймонд (Четвертьфинал)
  Саманта Стосур /  Ренне Стаббз (Второй раунд)
  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Полуфинал)

<ol start="5">
 Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма ''(Финал)
 Вирхиния Руано Паскуаль /  Чжэн Цзе ''(Первый раунд)
 Се Шувэй /  '''Пэн Шуай (Титул)
 Виктория Азаренко /  Елена Веснина ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Италии по теннису 2009